Condado de Swain — na Carolina do Norte, Estados Unidos
4046 Swain — asteroide

Desambiguações de topônimos